B4GALNT4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 11-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 039 амінокислот, а молекулярна маса — 116 513.

Кодований геном білок за функцією належить до трансфераз. 
Локалізований у мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Трансферази